Rzut oszczepem mężczyzn był jedną z konkurencji rozgrywanych podczas XIV mistrzostw Europy w Stuttgarcie. Kwalifikacje zostały rozegrane 26 sierpnia, a finał 27 sierpnia 1986 roku. Zwycięzcą tej konkurencji został reprezentant Republiki Federalnej Niemiec Klaus Tafelmeier. W rywalizacji wzięło udział trzydziestu zawodników z czternastu reprezentacji. Po raz pierwszy mistrzostwa Europy zostały rozegrane oszczepem nowego typu, obowiązującym od 1 kwietnia 1986. Wynik Tefelmaiera z finału (84,76 m) był nowym nieoficjalnym rekord Europy.

Rekordy

Wyniki

Kwalifikacje 
Zawodnicy startowali w dwóch grupach. Minimum kwalifikacyjne wynosiło 79,50 m. Do finału awansowali zawodnicy, którzy uzyskali minimum (Q) lub 12 młociarzy z najlepszymi wynikami (q).

Finał

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Rzut oszczepem mężczyzn